Västmanlands regemente är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:

Västmanlands regemente (gamla) – ett svenskt infanteriförband (1628–1927).
Västmanlands regemente (nya) – ett svenskt försvarsområdesförband (1994–1997).